La Parroquia de San Antonio de Padua de la iglesia católica, se ubica en la ciudad de Villa Río Bermejito, Provincia del Chaco, Argentina. La parroquia actualmente es sufragánea de la Diócesis de San Roque. 

Actualmente la parroquia está presidida por el Sacerdote Esteban Sabo, nombrado el 11 de octubre de 2018 por el Obispo de la Diócesis de San Roque Hugo Nicolás Barbaro.

Capillas 
Hoy en día la parroquia cuenta con una única capilla qué es la Capilla de Nuestra Señora de Itatí que está ubicada en Fortín Lavalle, Provincia del Chaco, Argentina.

Referencias